

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Żarki – miasto
 Żarki – przysiółek wsi Sułków w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra
 Żarki – część wsi Borowiecko w woj. łódzkiem, w pow. radomszczańskim, w gminie Dobryszyce
 Żarki – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Libiąż
 Żarki – dawna nazwa wsi Żarki Średnie w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Pieńsk

Inne 
 Żarki – gmina miejsko-wiejska
 Żarki – gromada w powiecie chrzanowskim
 Żarki – gromada w powiecie zgorzeleckim
 Żarki – wieś w Rosji, w wołoscie Michajłowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim

Zobacz też 
 Żarki Małe, Żarki Wielkie, Żarki-Letnisko